Кася Камоцкая (; 22 июня 1964, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский музыкант, бард.

Биография 
Родилась в Минске 22 июня 1963 года. Родители: Ада Евгеньевна и Альфред Васильевич. Девичья фамилия: Чалей. Училась в минской школе № 24 с немецким уклоном. Окончила исторический факультет БГУ (1985) и там же аспирантуру по специальности «Научный коммунизм» (1988). По окончании учёбы была распределена в социологическую лабораторию при БГУ, но отработала там недолго. После увольнения из лаборатории работала в журнале «», где занималась переводами с польского на белорусский. Автор и ведущий музыкальной передачи «ПраРок» на 8 канале (1994—1995). Во второй половине 1990-х занималась журналистикой, работала на радио «101.2» и «Радио Рация».

В 2000-x Кася Камоцкая занялась документальным кино. Первый фильм увидел свет в 2004 году и был посвящён жизни Василя Быкова. Обычно занимает позиции продюсера, иногда сценариста. На 2014 год сняла семь картин.

Бывшая жена белорусского поэта и музыканта  (разошлись в 1991 году, но официально развелись в 2000 году), от которого родила дочку Касю. Вторым мужем в 2000 году стал режиссёр Виктор Корзун.

Музыкальная деятельность 
Начала заниматься музыкой в конце 1980-х годов, преимущественно исполняя бардовские песни вместе с мужем . Потом Кася Камоцкая стала петь сольно. Ради радиоэфира в 1991 году к ней присоединились другие музыканты. Так зародилась группа «», первоначально выступавшая акустическим составом (две гитары, виолончель и скрипка). Позже были записаны роковые альбомы активно выступающего коллектива. Под маркой «» было выпущено восемь альбомов. Роковый состав коллектива просуществовал до конца 1990-х, в начале 2000-х изредка собирался акустический состав.

Кася Камоцкая выпускала песни и сольно, а также участвовала в записи ряда сборников. Самый известный из совместных проектов «» (1997).

Белорусские поэты современности (Игорь Бобков, Адам Глобус, Анатолий Сыс, Михаил Анемподистов и другие) писали лирику песен репертуара певицы.

Дискография

Новае Неба 
 Дзеці чорнага гораду (МС, 1991)
 Сон у трамваі (МС, 1994)
 Go Home! (МС, 1995)
 Мая краіна (МС, 1996)
 Лепшае (CD, 1999)
 Цэпеліны (CD, 1999)

Кася Камоцкая & Новае Неба 
 Акустыка (live-акустика, 2005)
 Лепшае (сборник, 2006)

Участие в сборниках 
  (1997)
  (1999, БМАgroup)
 Вольныя танцы: Новая альтэрнатыва (2000, БМАgroup)
  (2001)
  (2004)
  (2006)
  (2006)
 Belarusian Red Book. Music of Belarus (2008, Германия)

Награды 
«Рок-княжна» на «Рок-коронациях-94» и «-95». В 1996 году отказалась от очередного вручения этой награды. «Лучший автор текстов года» на «Рок-коронации-96». Специальный приз от газеты «Наша Ніва» на .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сто бардаў свабоды. Кася Камоцкая / Бібліятэка Свабоды XXI стагоддзя  / Радио «Свобода»
 Кася Камоцкая, белая и пушистая  / Интервью Музыкальной газете

Гитаристы Белоруссии
Родившиеся в Минске
Родившиеся в 1963 году
Выпускники исторического факультета Белорусского государственного университета
Певцы и певицы Белоруссии
Родившиеся 22 июня
Музыканты по алфавиту